Кліппан (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Кліппан — місто у Швеції, у лені Сконе.